Соревнования по хафпайпу в сноубординге среди женщин на зимних Олимпийских играх 2006 года прошли 13 февраля. Все прошли в Бардонеккье.

Медалисты

Результаты

Квалификация

1 раунд

2 раунд

Финал

Ссылки 
 Результаты  

Сноуборд на зимних Олимпийских играх 2006